Большая Идра — деревня  в Идринском районе Красноярского края в составе  Центрального сельсовета.

География 
Находится  примерно в  13 километрах по прямой на восток от районного центра села Идринское.

Климат 
Климат резко - континентальный с холодной зимой и жарким летом, суровый, с большими годовыми и суточными амплитудами температуры. Максимальная высота снежного покрова 46 см. Среднемесячная температура января -21,1 ºС, июля +18,4 ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 100 дней. Средняя дата последнего заморозка – 29 мая, первого заморозка – 7 сентября. Вегетационный период (с температурами выше +5ºС) длится 157 дней. Годовая сумма осадков составляет 387 мм, причем большая ее часть выпадает в теплый период года (81 % от годовой суммы).

История
Основана в 1829 году. В 1935 году число хо¬зяйств было 221, число жителей – 881. Колхоз «Сила стали» был  организован в 1923 году, в 1955-1959 годы он носил название «Путь Октября», а 09.02.1960 г. вошел в Идринский совхоз.

Население 
Постоянное население составляло 100 человек в 2002 году (95% русские),  48 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Идринского района